Адриенна Майор (; род. 1946) — историк античной науки и классический фольклорист. Майор специализируется на античной истории и на изучении так называемой «folk science», направлении исследований, изучающем представления о мире в донаучных культурах.

Примечания 

Историки США
Фольклористы США